La fugida (pel·lícula de 1972), pel·lícula estatunidenca dirigida per Sam Peckinpah
 La fugida (pel·lícula de 1994), pel·lícula estatunidenca dirigida per Roger Donaldson